Beauce oder Beaucé ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Beauce (Frankreich), Landschaft in Frankreich
 Beauce (Québec), Region in Kanada
 Beaucé, Gemeinde in der Bretagne, Frankreich
 Beauce (Sauldre), Nebenfluss der Sauldre in Frankreich

Beaucé ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Adolphe Beaucé (1818–1875), französischer Maler und Grafiker
 Vivant Beaucé (1818–1876), französischer Maler